Monéo Atréides est un personnage de fiction du cycle de Dune, de Frank Herbert.

Descendant de Ghanima, il fut le dévoué serviteur de l'Empereur-Dieu de Dune, Leto II, et probablement son plus grand confident, bien qu’ayant une durée de vie “normale”. Moneo est probablement l’humain non prescient qui a le mieux compris les tenants et aboutissants du Sentier d'Or.

Il est également le père de Siona qui, avec l'aide du ghola de Duncan Idaho, cause la perte de Leto. Quand celui-ci décide de se marier avec sa fiancée Ixienne Hwi Noree, Moneo fait exiler Duncan et Siona dans un petit village très éloigné de la ville où Leto doit se marier. Celui-ci fait déplacer le lieu de la cérémonie à la dernière minute et se réoriente vers ce même village. Sur son chemin Siona, Duncan et une Truitesse Manipulée le précipiteront dans un fleuve ; Fleuve dont l’existence sur Arrakis n’aurait pu être imaginé par quiconque avant que Leto ne “précipite” cette planète et l’humanité tout entière sur son Sentier d'Or.

Personnage de Dune

en:God Emperor of Dune#Plot summary